Namibe (provincie), een provincie van Angola
Moçâmedes, vroeger Namibe, een stad in Angola